General Lagos (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
General Lagos (Chili), een gemeente in de Chileense regio Arica y Parinacota